Ніговський — українське прізвище. Відомі носії:

 Ніговський Йосип Іванович (1874—?) — командир куреня Армії УНР.
 Ніговський Іван Миколайович (1883—1936) — підполковник Армії УНР.
 Ніговський Михайло Васильович — збирач українського фольклору, студент медичного факультету 50-х рр. XIX ст.

Див. також 
 Неговський Володимир Олександрович (1909–2003) — лікар-патофізіолог, творець реаніматології.